

Persone 
 Eusébio Oscar Scheid (1932-2021) – cardinale e arcivescovo brasiliano
 John Scheid (1946) – storico lussemburghese naturalizzato francese

Geografia

Germania 
 Scheid – comune nel circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)
 Scheid – quartiere di Lohmar, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Scheid – frazione di Much, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Scheid – frazione di Ruppichteroth, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Scheid – ex comune ora frazione di Domleschg, comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
 Scheidt – comune tedesco nel circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)